Frodon peut se référer à :

 Frodon, évêque de Sisteron au début du .
 Frodon, chanoine et archiprêtre de Saint-Étienne d'Auxerre, l'un des auteurs de la Geste des évêques d'Auxerre à  partir de Geoffroy de Champallement (év. 1052-1076)
 Jean-Michel Frodon (1953 - ), de son vrai nom Jean-Michel Billard, journaliste

 Frodo Bessac/Frodon Sacquet dit Frodon, personnage de fiction dans Le Seigneur des anneaux